Паровоз B (B латинская) — шведский паровоз типа 1-2-0, выпускавшийся с 1856 по 1872 гг..
 Паровоз В — российский пассажирский паровоз выпускавшийся в 1845—1848 годах для Петербурго-московской железной дороги.
 Паровоз В — российский паровоз типа 2-3-0, выпускавшийся с 1895 по 1899 гг.
 В5 — опытный советский паровоз с котлом высокого давления.